Thannhäuser ist der Name folgender Personen:

 Frank Thannhäuser (Frank Thannhaeuser; geboren 1963), deutscher Theaterintendant, Dramatiker, Theaterregisseur, Schauspieler und Übersetzer
 Theodor Thannhäuser (1868–1950), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Salzgitter

Siehe auch
 Tannhäuser
 Thannhauser
 Thannhaeuser